Григорий V:

 Григорий V (ок. 972—999) — папа Римский (996 — 999)
 Григорий V (XV век) — патриарх Александрийский (1484—1486)
 Григорий V (1746—1821) — патриарх Константинопольский, на престоле трижды: в 1797—1798, 1806—1808 и 1818—1821. Казнён, почитается как священномученик;